Amaranthus mucronatus  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Amaranthus mucronatus descrita por Hort.Petrop. es el Amaranthus tricolor  de L.
Amaranthus mucronatus descrita por Hort.Petrop. ex Hook.fil. es el Amaranthus tricolor  de L.
Amaranthus mucronatus descrita por Poir. es el Amaranthus blitum de L.

Referencias